Петровка () — село,
Петровский сельский совет,
Глобинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320686101. Население по переписи 2001 года составляло 738 человек.

село образовано слиянием поселений: Петровка, Андрияновка и Москаленки после 1945 года

Является административным центром Петровского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Турбаи.

Географическое положение 
Село Петровка находится в 2-х км от правого берега реки Хорол,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Иваново Селище,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Турбаи.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная ферма.
 НВП «Глобинский мясомолочний комплекс»
 ЧП «Петровка».

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ст.
 Школа І ст.
 Дом культуры.

Примечания